Velp (Gelderland), een plaats in de gemeente Rheden 
 Velp (Noord-Brabant), een dorp in de gemeente Land van Cuijk
 Velp (rivier), een zijrivier van de Demer in België